Арнольд Класік Європа - це велика спортивна подія для всіх стронґменів. Початок шоу - 2012 рік.

Про змагання 
Арнольд Класік Європа - це змагання, яке з'явилося внаслідок співпраці Арнольда Шварценеґґера, Джима Лорімера (промоутер фестивалю Арнольд Класік) і Рафаеля Сантоха (президент Міжнародної федерації бодібілдингу). Арнольд Класік Європа відрізняється від традиційного Арнольд Класік тим, що на АКЄ робиться менший акцент на грубу силу. Замість цього вводиться змагання, аналогічні до змагання за титул найсильнішої Людини Світу.
Наразі щорічні змагання Арнольд Класік Європа транслюються по телеканалах близько 85 країн світу.

Посилання 
http://www.arnoldstrongmanclassic.com/ 

Культуризм